Ву́лиця Ни́жній Вал — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Нижній Вал — вулиця в м. Бориспіль.
 Вулиця Нижній Вал — вулиця в м. Київ, Дарницький район.
 Вулиця Нижній Вал — вулиця в м. Київ, Подільський район
 Вулиця Нижній Вал — вулиця в м. Лубни.

Вулиці